Op eigen benen, aflevering van Flodder, zie Lijst van afleveringen van seizoen 3 van Flodder#Op Eigen Benen
 Op eigen benen (lied), lied van Jan Smit
 Op eigen benen (album), album van Jan Smit uit 2003